Campeonato Uruguayo de Fútbol 2018 puede referirse a:

 el campeonato 2018 de la Primera División;
 el campeonato 2018 de la Segunda División;
 el campeonato 2018 de la Segunda B Nacional.